Станислав Владимирович Кулинченко (род. 19 апреля 1971, Узбекистан) — российский гандболист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион (2000). В настоящее время является директором женского гандбольного клуба «Кубань» (Краснодар).

Выступал за клубы «Полёт» (Челябинск), «Celje Pivovarna» (Словения), СКИФ (Краснодар), HC «EMPOR» (Rostock), TSG «Bielefeld» (оба — Германия), «Загреб» (Хорватия), «Целе» (Словения), «Магдебург» (Германия), «HONDA Suzuka» (Япония), «Superfund Hard» (Австрия).

Бронзовый призёр Чемпионата мира среди юниоров 1990 года (на этом турнире Станислав был признан лучшим игроком чемпионата).
В сборную команду России вошёл в 1992 году. Чемпион мира 1997 года. Чемпион Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. Серебряный призёр Чемпионата мира 1999. Чемпион Европы 1996 и серебряный призёр ЧЕ-1994.
Обладатель Суперкубка 1999 года (Германия), чемпион Хорватии 2000 года, обладатель Кубка Хорватии 2000 года, чемпион Словении 2001 года, обладатель Кубка Словении 2001 года, 3-кратный чемпион Японии 2002—2004 годы, обладатель Кубка Австрии 2005 года.

По состоянию на 2022 год — директор СШОР № 9 города Краснодар.

Награды 
 Орден Дружбы (2000)

Примечания

Ссылки 
 

Гандболисты России
Игроки ГК «Динамо» Челябинск
Игроки ГК «Загреб»
Игроки ГК «Целе»
Игроки ГК «Магдебург»
Заслуженные мастера спорта России
Олимпийские чемпионы по гандболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по гандболу